ISA of Isa kan betrekking hebben op:

Isa
 Isa (profeet) - de islamitische naam voor Jezus;
 Isa (rune) - een rune uit het oude Futhark;
 Isa (voornaam) - meisjesnaam / jongensnaam
 Isa - pseudoniem van stripauteur Isabelle Denis
 Isa (rivier) - een rivier in Wit-Rusland;
 Madinat Isa - een stad (madinat) in Bahrein
 Isa (Kagoshima) - een stad in Japan
 Isa (album) - een album van Enslaved
 Isa (geslacht) - een geslacht van vlinders uit de familie bladrollers

ISA
 Intelligente snelheidsassistentie - een voorziening in voertuigen die de maximale snelheid reguleert; 
 Industry Standard Architecture - een bus voor uitbreidingskaarten in oude personal computers;
 Instruction Set Architecture - een verzameling instructies die een processor kan uitvoeren;
 Internationale Standaard Atmosfeer - een internationaal vastgelegd theoretisch model van de aardatmosfeer; 
 International Space Agency - de internationale ruimtevaartorganisatie;
 International Security Agency - een Nederlands evenementenbeveiligingsbedrijf;
 International Security Alliance - een fictieve veiligheidsdienst uit de soapserie Days of our Lives;
 International Security Assistance - een Nederlands persoonsbeveiligingsbedrijf;
 International Solar Alliance - alliantie van meer dan 121 landen, meestal tropische landen met veel zon
 Stichting Interconfessionele Scholengroep Amsterdam e.o. - een scholengroep bestaande uit onder andere het Pieter Nieuwland College en het Cygnus Gymnasium;
 Internationale School van Amsterdam - een Amsterdamse school met Engelstalig onderwijs voor voornamelijk kinderen van expatriates;
 Microsoft Internet Security and Acceleration Server - de Internet Security and Acceleration Server, een serverproduct van Microsoft;
 International Society of Automation - een Amerikaanse organisatie voor standaardisering;
 ANSI/ISA-88 - de internationale standaard voor flexibele productie;
 ANSI/ISA-95 - de internationale standaard voor de integratie van kantoor- en productieautomatiseringssystemen;
 ISA Sport - Instituut voor Sportaccommodaties, een Nederlands onderzoeks- en keuringsbedrijf